Пара Боб Брайан / Майк Брайан защитили свой прошлогодний титул.

Посев 
Все сеяные начинают турнир со второго раунда.

 ' Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Александр Пейя /  Бруно Соарес (Четвертьфинал)
  Ненад Зимонич /  Даниэль Нестор (Четвертьфинал)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (Второй раунд)

<li>  Леандер Паес /  Радек Штепанек (Второй раунд)
<li>  Жюльен Беннето /  Эдуар Роже-Васслен (Полуфинал)
<li>  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Второй раунд)
<li>  Фернандо Вердаско /  Давид Марреро (Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира  

Western & Southern Open 2014